

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Zamczysk – wieś w woj. podlaskim, w pow. białostockim, w gminie Czarna Białostocka
 Zamczysk – kolonia w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Sokółka